Europamästerskap 1934 kan avse:

Europamästerskapen i brottning 1934
Europamästerskapen i friidrott 1934
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1934
Europamästerskapen i konståkning 1934
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1934
Europamästerskapen i simsport 1934
Europamästerskapet i basket för damer 1934